Naussac - két franciaországi község elnevezése:

 Naussac (Aveyron)
 Naussac (Lozère)